Ширина: в математиці, один з трьох вимірів, два інші з яких це довжина та висота.

 Природна ширина спектральної лінії — 
 Ширина забороненої зони — 
 Ширина колії — 
 Ширина спектральної лінії —